{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (89301) - || 2001 VH30 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89302) - || 2001 VR31 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89303) - || 2001 VW31 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89304) - || 2001 VG32 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89305) - || 2001 VR32 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89306) - || 2001 VU33 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89307) - || 2001 VO34 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89308) - || 2001 VU34 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89309) - || 2001 VN36 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89310) - || 2001 VU36 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89311) - || 2001 VW36 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89312) - || 2001 VE37 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89313) - || 2001 VH37 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89314) - || 2001 VF40 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89315) - || 2001 VJ40 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89316) - || 2001 VW40 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89317) - || 2001 VA41 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89318) - || 2001 VE42 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89319) - || 2001 VO42 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89320) - || 2001 VT42 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89321) - || 2001 VB43 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89322) - || 2001 VF43 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89323) - || 2001 VA44 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89324) - || 2001 VG44 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89325) - || 2001 VW44 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89326) - || 2001 VP45 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89327) - || 2001 VD46 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89328) - || 2001 VF46 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89329) - || 2001 VR46 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89330) - || 2001 VT46 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89331) - || 2001 VX47 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89332) - || 2001 VT48 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89333) - || 2001 VJ51 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89334) - || 2001 VM53 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89335) - || 2001 VU53 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89336) - || 2001 VZ53 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89337) - || 2001 VJ54 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89338) - || 2001 VC55 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89339) - || 2001 VV56 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89340) - || 2001 VT57 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89341) - || 2001 VM58 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89342) - || 2001 VX58 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89343) - || 2001 VX62 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89344) - || 2001 VY63 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89345) - || 2001 VY65 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89346) - || 2001 VH66 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89347) - || 2001 VS66 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89348) - || 2001 VB67 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89349) - || 2001 VB71 || 11 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89350) - || 2001 VM71 || 11 november 2001 || Ondřejov || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| (89351) - || 2001 VB75 || 8 november 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (89352) - || 2001 VC75 || 8 november 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (89353) - || 2001 VN75 || 14 november 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (89354) - || 2001 VL76 || 14 november 2001 || Bisei SG Center || BATTeRS
|-
| (89355) - || 2001 VS78 || 15 november 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (89356) - || 2001 VB79 || 9 november 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (89357) - || 2001 VX79 || 9 november 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (89358) - || 2001 VA80 || 9 november 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (89359) - || 2001 VF80 || 9 november 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (89360) - || 2001 VM80 || 10 november 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (89361) - || 2001 VR80 || 10 november 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (89362) - || 2001 VS80 || 10 november 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (89363) - || 2001 VC81 || 10 november 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (89364) - || 2001 VK81 || 13 november 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (89365) - || 2001 VZ81 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89366) - || 2001 VS83 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89367) - || 2001 VT84 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89368) - || 2001 VZ85 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89369) - || 2001 VL86 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89370) - || 2001 VU86 || 13 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89371) - || 2001 VD87 || 15 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89372) - || 2001 VE87 || 15 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89373) - || 2001 VO87 || 14 november 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (89374) - || 2001 VW89 || 15 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89375) - || 2001 VB91 || 15 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89376) - || 2001 VD91 || 15 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89377) - || 2001 VS93 || 15 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89378) - || 2001 VG94 || 15 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89379) - || 2001 VV94 || 15 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89380) - || 2001 VF96 || 15 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89381) - || 2001 VR97 || 15 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89382) - || 2001 VS97 || 15 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89383) - || 2001 VQ99 || 15 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89384) - || 2001 VB101 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89385) - || 2001 VW102 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89386) - || 2001 VG105 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89387) - || 2001 VA106 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89388) - || 2001 VE106 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89389) - || 2001 VY107 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89390) - || 2001 VC108 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89391) - || 2001 VU108 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89392) - || 2001 VG112 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89393) - || 2001 VT116 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89394) - || 2001 VJ117 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89395) - || 2001 VM118 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89396) - || 2001 VT118 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89397) - || 2001 VV118 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89398) - || 2001 VH119 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89399) - || 2001 VM120 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (89400) - || 2001 WB || 16 november 2001 || Oizumi || T. Kobayashi|}

Planetoïdenlijsten